Dahomey puede referirse a:

 Reino de Dahomey, un antiguo reino africano conocido por ser foco del esclavismo y por tener un ejército de amazonas.
 Dahomey francés, una antigua colonia francesa que existió entre 1894 y 1958.
 República de Dahomey, estado casi idéntico a Benín en la actualidad que existió entre 1958 y 1975.
 Benín, país actual de África existente desde 1990.